Alles brennt steht für:

 Alles brennt (Johannes-Oerding-Album), Album von Johannes Oerding (2015)
 Alles brennt (Zugezogen-Maskulin-Album), Album des HipHop-Duos Zugezogen Maskulin (2015)